Crim steht für:
 Crim (Gen), proteinkodierendes Gen in der Drosophila melanogaster
 Crim, Novelle (1936) von Mercè Rodoreda
 Crim Rocks, unbewohnte, kleine Inselgruppe im äußersten Westen der Scilly-Inseln

Crim’ steht für:
 Brigade criminelle, französische Kriminalpolizei
 Chambre criminelle de la Cour de cassation française, französisches Strafrechts-Revisionsgericht
 La Crim’, französische Fernsehserie

Crim ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Crim (* 1931), US-amerikanischer Politiker, ehemaliger Sprecher des Michigan House of Representatives

CRIM steht für:
 Centre de recherche en informatique de Montréal, kanadische Forschungseinrichtung
 Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, puerto-ricanische Steuerbehörde

Siehe auch:
 Grim
 Krim (Begriffsklärung)

Abkürzung